Sezon 1954/1955 klubu AS Roma.

Sezon 
W sezonie 1954/1955 Jesse Carver doprowadził Romę do 3. miejsca w Serie A, a wspomógł w tym nowym nabytek "giallorossich" István Nyers, Węgier z francuskim paszportem.

Rozgrywki 
 Serie A: 3. miejsce

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach